Maratontabell för Handbollsligan, den högsta serien i handboll för herrar i Sverige, fram till 1989/1990 kallad Allsvenskan och därefter till 2015/2016 kallad Elitserien. I tabellen återfinns även antalet seriesegrar och antalet SM-guld för respektive klubb.

Maratontabellen år 1934–2022

Referenser

Källor 
 Statistik från Svenska Handbollförbundet, 7 december 2012
 Tabell hämtad från Svenska Handbollförbundets hemsida 19 mars 2013.
 Statistik från Svenska Handbollförbundet, 16 juni 2014
 Tabell hämtad från Svenska Handbollförbundets hemsida 18 augusti 2015
 Tabell hämtad från Svenska Handbollförbundets hemsida 10 april 2017
 Tabell hämtad från Svenska Handbollförbundets hemsida 25 mars 2018
 Tabell hämtad från Svenska Handbollförbundets hemsida 7 mars 2021
 Serieindelning 2022/2023 hemsida 23 juni 2022
Elitserien i handboll för herrar
Handbollsligan